correspondance des arts (z fr. synteza sztuk lub wspólnota sztuk) – jedna z idei i praktyk sztuki związana z poszukiwaniem jej uniwersalnego języka
 Correspondance des Arts – grupa łódzkich artystów działająca w latach 1980-1990